Зайончковський Ананій — польський сходознавець караїмського походження.
 Зайончковський Андрій Медардович — російський і радянський воєначальник, військовий історик.
 Болеслав Зайончковський — польський військовик, капітан Війська Польського. Командував обороною Задвір'я на часі Польсько-радянської війни 1920 року.
 д-р Станіслав Францішек Зайончковський — польський історик-медієвіст, архівіст.

Див. також 
 Заячківський
Прізвища